Prinsessan Christina, fru Magnuson, född Christina Louise Helena (av Sverige) den 3 augusti 1943 på Haga slott, är svensk prinsessa, yngsta syster till kung Carl XVI Gustaf. Hon är yngsta dotter till den svenske arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Hon och de äldre systrarna Margaretha, Birgitta och Désirée kallades i barndomen i folkmun för Hagasessorna.

Biografi 

Prinsessan Christina föddes 1943 som fjärde barn till arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Fadern omkom i en flygolycka 1947 på Kastrup utanför Köpenhamn. Prinsessan Christina bodde då med sin mor och sina syskon på Haga slott, vilket gav systrarna namnet Hagasessorna. 1950 flyttade modern, prinsessan Christina och hennes syskon till prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Studier
Prinsessan Christina var den enda i den kungliga syskonskaran som valde högre studier. Tillsammans med en väninna bedrev hon studier vid Radcliffe College i USA (ingår i Harvard University) efter sin studentexamen i Sverige med goda betyg. Hon var Sveriges första prinsessa som tog studenten, på Franska skolan i Stockholm den 13 maj 1963. Därefter studerade hon även vid Stockholms universitet.

Verksamhet

Hon är den av kungens systrar som oftast utfört officiella uppdrag, något som tilltog efter hennes mors, prinsessan Sibyllas död. Hon har bland annat arbetat för Svenska Röda Korset, och var dess arbetande styrelseordförande 1993-2002. Hon har även haft uppdrag och varit ledamot för internationella Röda Korset. För sina insatser inom rörelsen erhöll hon 2005 Henry Dunant-medaljen. Hon har dessutom ett långvarigt engagemang inom kultur, dans, formgivning med mera, såsom Ulriksdals slottsteater, Dansmuseet, och medverkade 1994 som medförfattare till en franskspråkig skrift om Svenska baletten i Paris och Forum för form – vägen till ett formmuseum i Stockholm med Formmuseets vänner (2001) i strävan efter skapandet av ett framtida formmuseum i Stockholm. Tillsammans med Carl Otto Werkelid och fotograf Ralf Turander skapade hon 2016 boken Dagar på Drottningholm om kulturhistoria och miljöer på Drottningholms slott, i vilken hon delar med sig av personliga minnen.

Prinsessan Christina meddelade i samband med sin 75-årsdag att hon den senaste tiden avvecklat sina uppdrag och gör ”ett försök till pensionärstillvaro”.

Hon är ledamot av Serafimerorden.

Giftermål
Hon gifte sig 1974 med direktör, numera generalkonsul, Tord Magnuson. Paret har tre söner: Gustaf, Oscar och Victor. Genom sitt giftermål med en icke-kunglig man avstod hon enligt tidens praxis från sin ställning som kunglig prinsessa, men fick ändå hederstiteln Prinsessan Christina, fru Magnuson. Hon använder själv ofta namnet Christina Magnuson i sina olika verksamheter. Hon är nummer 314 i den brittiska tronföljden (1 januari 2011).

Makarna har varit bosatta i Villa Beylon i Ulriksdals slottspark, men bor numera på Slottsbacken.

Barn och barnbarn 
 Carl Gustaf Victor Magnuson (född 8 augusti 1975); gift mellan 31 augusti 2013 och 3 november 2020 med Vicky Elisabeth Andrén (född 25 januari 1983). Äktenskapet resulterade i en dotter;
 Désirée Elfrida Christina Magnuson (född 11 juli 2014).
 Tord Oscar Fredrik Magnuson (född 20 juni 1977); gift sedan den 18 augusti 2011 med Emma Emelia Charlotta Ledent (född 18 april 1981). De har två söner;
 Carl Albert Maurice Magnuson (född 10 februari 2013).
 Henry Guy Tord Magnuson (född 16 oktober 2015).
 Victor Edmund Lennart Magnuson (född 10 september 1980); gift sedan den 27 maj 2017 med Frida Louise Bergström (född 18 februari 1980). De har två söner;
Edmund Bengt Lennart Magnuson (född 11 december 2012).
Sigvard Hans Gösta Magnuson (född 25 augusti 2015).

Andra uppmärksammanden
Den 19 december 2010 offentliggjorde prinsessan Christina att hon sedan våren 2010 behandlats för bröstcancer och att hon därigenom önskade bidra till att uppmärksamma cancerproblematiken i samhället. Den 13 oktober 2016 meddelades att prinsessan drabbats av kronisk blodcancer (leukemi).

År 2012 uppmärksammades en omfattande stöld av kungliga arvsmycken och värdeföremål för mer än 850 000 kronor av en ung skyddsling paret tagit sig an och låtit bo i sitt hem.

Anfäder

Utmärkelser och erkännanden

Svenska ordnar och dekorationer
  Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (Serafimerorden) (LoKavKMO 1952)
  Kungens miniatyrporträtt (1976)
  Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III med anledning av Konung Carl XVI Gustafs 70-årsdag (CXVIG:sJmtIII 2016) 
  Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II med anledning av Konung Carl XVI Gustafs 40 års regeringsjubileum (CXVIG:sJmtII 2013)
  Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken med anledning av Konung Carl XVI Gustafs 50-årsdag (CXVIG:sJmt 1996)
  Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllopsminnesmedalj (VD:sBMM 2010)
  Konung Gustaf VI Adolfs minnesmedalj med anledning av 85-årsdagen (GVIA:sMM 1967)
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen (GV:sJmtII 1948)
  H. M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med kedja och briljanter (Kon:sGM12mkedjaobr 2021) för stora ideella samhällsinsatser på flera områden
  Prins Carl-medaljen i guld (CarlGM 2002)

Referenser

Noter

Övriga källor
Expressen 1 januari 2015, ”Prinsessan Christina trivs bäst utan titel”
Rosvall, Ted. 2021. Bernadotte -ättlingar III. Falköping: Rosvall Royal Books.

Externa länkar 

Svenska prinsessor
Huset Bernadotte
Personer inom svenskt föreningsliv
Födda 1943
Kvinnor
Levande personer
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien
Mottagare av Serafimerorden
Kommendörer av Hederslegionen
Storkorset av första klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Personer från Solna
Alumner från Radcliffe College